Arachnoidea är ett släkte av mossdjur. Arachnoidea ingår i familjen Arachnidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur